Elektrolytische condensator - een elektrische component
 Elco Brinkman (1948) - een Nederlands politicus 
 Elco van der Geest (1979) - een Nederlands-Belgisch judoka
 Elco (Illinois) - een gemeentevrij gebied in de Amerikaanse staat Illinois
 Elco (Pennsylvania) - een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Elco Holdings - een grote industriële groep in Israël

Zie ook 
 Elko (doorverwijspagina)
 Eelco (doorverwijspagina)